

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Edinson Cavani (1987- ), footballeur uruguayen ;
 Ernesto Filippi Cavani (1950- ), arbitre uruguayen de football ;
 Liliana Cavani (1933- ), réalisatrice italienne.

Toponymes 

 Cavani, quartier de Mamoudzou à Mayotte, abritant notamment le Stade de Cavani.

Homonymie
Homonymie de patronyme